Села:
 Марціянове — Одеська область, Роздільнянський район, Знам'янська сільська громада
 Марціянове — Одеська область, Березівський район, Коноплянська сільська громада